Scott Metcalfe (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1983-1984 || Canadians de Kingston || LHO ||68 ||25 ||49 ||74 ||154 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1984-1985 || Canadians de Kingston || LHO ||58 ||27 ||33 ||60 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Canadians de Kingston || LHO ||66 ||36 ||43 ||79 ||213 ||10 ||3 ||6 ||9 ||21
|-
|1986-1987 || Canadians de Kingston || LHO ||39 ||15 ||45 ||60 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987|| Compuware Spitfires de Windsor || LHO ||18 ||10 ||12 ||22 ||52 ||13 ||5 ||5 ||10 ||27 
|-
|1987-1988 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH ||43 ||9 ||19 ||28 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988|| Americans de Rochester || LAH ||22 ||2 ||13 ||15 ||56 ||7 ||1 ||3 ||4 ||24
|-
|1987-1988 || Oilers d'Edmonton || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1987-1988|| Sabres de Buffalo || LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989 || Americans de Rochester || LAH ||60 ||20 ||31 ||51 ||241 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Sabres de Buffalo || LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Americans de Rochester || LAH ||43 ||12 ||17 ||29 ||93 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1989-1990 || Sabres de Buffalo || LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Americans de Rochester || LAH ||69 ||17 ||22 ||39 ||177 ||14 ||4 ||1 ||5 ||27
|- 
|1991-1992 || EV Duisbourg || 2. Bundesliga ||9 ||6 ||7 ||13 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992 || Lausitzer Füchse || 1. Bundesliga ||8 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992|| Dynamo Berlin || 2. Bundesliga ||25 ||19 ||16 ||35 ||83 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Eisbären Berlin || 1. Bundesliga ||27 ||8 ||17 ||25 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Cherokees de Knoxville || ECHL ||56 ||25 ||56 ||81 ||136 ||3 ||0 ||1 ||1 ||20  
|- 
|1993-1994 || Americans de Rochester || LAH ||15 ||5 ||7 ||12 ||16 ||4 ||1 ||0 ||1 ||31
|-
|1994-1995 || Americans de Rochester || LAH ||63 ||19 ||36 ||55 ||216 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|1995-1996 || Americans de Rochester || LAH ||71 ||21 ||24 ||45 ||228 ||19 ||6 ||8 ||14 ||23
|-
|1996-1997 || Americans de Rochester || LAH ||80 ||32 ||38 ||70 ||205 ||10 ||1 ||3 ||4 ||18
|- 
|1997-1998 || Americans de Rochester || LAH ||75 ||9 ||24 ||33 ||192 ||4 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|1998-1999 || Scorpions de Hanovre || DEL ||50 ||11 ||21 ||32 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Scorpions de Hanovre || DEL ||49 ||8 ||12 ||20 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Sheffield Steelers || BISL ||46 ||8 ||14 ||22 ||91 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2001-2002 || IceHawks de l'Adirondack || UHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Americans de Rochester en 1995-1996.

Ice Hockey Superleague 

 Il remporte le championnat avec les Sheffield Steelers en 2000-2001.

Notes et références 

Naissance en janvier 1967
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Cherokees de Knoxville
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du EV Duisburg
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Canadians de Kingston
Joueur des Compuware Spitfires de Windsor
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder